Parlamentswahl in Griechenland 2015 steht für:

 Parlamentswahl in Griechenland Januar 2015 am  25. Januar 2015 
 Parlamentswahl in Griechenland September 2015 am 20. September 2015